KWM steht für:
 King & Wood Mallesons, Wirtschaftskanzlei
 Kritisches Wörterbuch des Marxismus 
 den Vorgänger des Fenstermanagers KWin
 Klinikum Würzburg Mitte, Krankenhaus

Abkürzung